Луковец — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Луковец — деревня в Вилейском районе Минской области.

Россия 
 Луковец — село в Малоархангельском районе Орловской области.
 Луковец — посёлок в Хотынецком районе Орловской области.
 Луковец — деревня в Бежаницком районе Псковской области.
 Луковец — древнее поселение (X—XII века) в Новгородской земле, затопленное Рыбинским водохранилищем. Располагалось у правого берега Шексны, рядом с устьем Суды. Один из первых известных центров ткачества на Руси.

Украина 
 Луковец — село в Хорошевском районе Житомирской области
 Луковец — село в Корюковском районе Черниговской области

См. также 
 Луковец-Вишневский
 Луковец-Журовский
 Луковец, Алексей Илларионович — советский журналист, главный редактор газеты «Советская Россия».

Примечания